Роџер Федерер је седми пут освојио турнир. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 6:3, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2015.